Puquina peut être :
 Chipaya, langue uru-chipaya parlée en Bolivie ;
 Puquina, langue éteinte, anciennement parlée en Bolivie, au Pérou et au Chili.